Konformista může být:

 člověk, kterého chování vykazuje znaky konformity
 Konformista (kniha) – dílo italského spisovatele Alberta Moravii
 Konformista (film) – francouzský film z roku 1970